|-
| 176301 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176302 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176303 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176304 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176305 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176306 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176307 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176308 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176309 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176310 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176311 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176312 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176313 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176314 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176315 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176316 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176317 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176318 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176319 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176320 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176321 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176322 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176323 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176324 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176325 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176326 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176327 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176328 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176329 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176330 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176331 - || || 26 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176332 - || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176333 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176334 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176335 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176336 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176337 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176338 - || || 25 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176339 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176340 - || || 21 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176341 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176342 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176343 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176344 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176345 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176346 - || || 14 d'octubre de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 176347 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176348 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176349 - || || 9 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176350 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176351 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176352 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176353 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176354 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176355 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176356 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176357 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176358 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176359 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176360 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176361 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176362 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176363 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176364 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176365 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176366 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176367 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176368 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176369 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176370 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176371 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176372 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176373 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176374 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176375 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176376 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176377 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176378 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176379 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176380 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 176381 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176382 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176383 - || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176384 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176385 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176386 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176387 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176388 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176389 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176390 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176391 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176392 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176393 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176394 - || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176395 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176396 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176397 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176398 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176399 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176400 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6